Oberliga 1976/77 steht für:

 DDR-Fußball-Oberliga 1976/77
 DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1976/77
 Fußball-Oberliga 1976/77
 Fußball-Oberliga Nord 1976/77
 Fußball-Oberliga Berlin 1976/77
 DDR-Oberliga 1976/77 (Badminton)
 Eishockey-Oberliga 1976/77
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1976/77
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1976/77